Futbolnyj klub Rubin Kazaň (rusky: Футбольный клуб Рубин Казань; tatarsky: Рубин Казан футбол төркеме) je ruský fotbalový klub sídlící ve městě Kazani v oblasti Tatarstánu. Založen byl v roce 1958, klubové barvy jsou červená a zelená. Hřištěm klubu je stadion Kazaň Arena s kapacitou 45 105 diváků.

V letech 2008 a 2009 vyhrála Kazaň ruskou nejvyšší fotbalovou soutěž, Premier ligu. V roce 2012 vyhrál klub ruský fotbalový pohár.

V základní skupině D Evropské ligy 2013/14 obsadil Rubin v konkurenci Wigan Athletic FC, NK Maribor a SV Zulte-Waregem se 14 body konečné 1. místo ve skupině a mohl slavit postup do jarní vyřazovací fáze.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1958 – FK Iskra Kazaň (Futbolnyj klub Iskra Kazaň)
 1964 – FK Rubin Kazaň (Futbolnyj klub Rubin Kazaň)
 1992 – FK Rubin-TAN Kazaň (Futbolnyj klub Rubin-TAN Kazaň)
 1994 – FK Rubin Kazaň (Futbolnyj klub Rubin Kazaň)

Získané trofeje 

 Premier Liga ( 2× )
 2008, 2009
 Ruský fotbalový pohár ( 1× )
 2011/12
 Ruský Superpohár ( 2× )
 2010, 2012

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Rubin-2 Kazaň 

Rubin-2 Kazaň byl rezervním týmem kazaňského Rubinu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2005, kdy se v PFL (3. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě. Rezervní tým byl založen v roce 1997, zanikl v roce 2015.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu na Transfermarktu  
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Ruské fotbalové kluby

Fotbalové kluby založené v roce 1958
Rubin
Rubin